Малое Михалкино — деревня в Печорском районе Псковской области России. Входит в состав сельского поселения «Лавровская волость».

Расположена на автодороге Псков — Изборск — Шумилкино ( или )), в 10 км к северу от волостного центра, деревни Лавры, и в 26 км к юго-западу от райцентра, города Печоры.

Население 
Численность населения деревни по оценке на конец 2000 года составляла 4 жителя.

Ссылки 
 Карта O-35-092. Масштаю: в 1 см = 1 км
 Карта O-35-092-A Масштаб: в 1 см 500 м. Госгисцентр

Примечания 

Населённые пункты Печорского района